Свободы — посёлок городского типа в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края России.

География 
На юге расположена гора Бритая (Дубровка).

Расстояние до краевого центра: 142 км.

История 
Посёлок возник в начале XX века. Местные жители называли его Нахаловкой.

К западу от станицы Горячеводской простирался участок холмистой степи, покрытый редким кустарником, замыкавшийся западнее лесистой горой Дубровкой. Эта территория принадлежала Управлению Кавказских Минеральных Вод и охранялась [пятигорским] лесничеством. Селиться на ней было запрещено и по существующему тогда закону все самовольно возведённые дома разрушались, если строители не успевали поставить над домом печную трубу. Тем не менее в 1905 г. на «казённой» территории начали появляться редкие домики — отдельным лицам удавалось быстро, до обнаружения, выстроить хатёнку с дымовой трубой.

В 1909 году посёлок получил официальное название Алексеевский (в честь цесаревича Алексея Николаевича). После революции переименован в посёлок Свободы. Нынешнее наименование населённого пункта «связано с тем, что люди жившие здесь, считали себя свободными».

Статус рабочего посёлка (пгт) — с 1960 года.

На 1 января 1983 года находился в подчинении Пятигорского горсовета, был административным центром Свободненского поссовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 8243 мужчины (45,69 %) и 9799 женщин (54,31 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Центр культуры и досуга
 Аэродром «Южный».
 Войсковая часть 7427

Образование 

 Детский сад № 4
 Детский сад № 19 «Малыш»
 Детский сад № 34 «Родничок»
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Средняя общеобразовательная школа № 22
 Средняя общеобразовательная школа № 25
 Средняя общеобразовательная школа № 26
 Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14

Экономика 
 Кирпичный завод. В последнее время не работает

Русская православная церковь 
 Покровская церковь

Примечания 

Посёлки городского типа Ставропольского края
Населённые пункты муниципального образования город-курорт Пятигорск
Свободненский поссовет